

Miejscowości 
 Moreno – miasto w prowincji Buenos Aires w Argentynie
 Puerto Baquerizo Moreno, stolica prowincji Galápagos, Ekwador.
 Lagos de Moreno, miasto w stanie Jalisco, Meksyk.
 Moreno Valley – miasto w USA

Osoby 
 Moreno – popularne nazwisko włoskie i hiszpańskie

Sportowcy o nazwisku Moreno:
 Anselmo Moreno – panamski bokser
 Byron Moreno – ekwadorski sędzia piłkarski
 Héctor Moreno – meksykański piłkarz
 Javier Moreno Varela (Javi Moreno) – hiszpański piłkarz
 José Manuel Moreno – argentyński piłkarz
 Juan Gutiérrez Moreno – hiszpański piłkarz
 Moreno Argentin – włoski kolarz szosowy
 Yipsi Moreno – kubańska lekkoatletka, młociarka
 Moreno – francuski gimnastyk

Inne osoby o nazwisku Moreno:
 Chino Moreno – wokalista
 Jakub Moreno – austriacki psychiatra
 Jonathan D. Moreno – amerykański psycholog, filozof (etyka, bioetyka, neuroetyka), biopolityk  
 Luis Moreno Ocampo – prawnik
 Conrado Moreno
 Nahuel Moreno (Hugo Bressano) – polityk
 Antonio "Tony" Moreno – hiszpański aktor
 Catalina Sandino Moreno – kolumbijska aktorka
 Rita Moreno – portorykańska aktorka

Inne 
 ARA "Moreno" – pancernik (okręt)